Кампо Флорес има више значења:

 Кампо Флорес (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Флорес, Блоке 1013 (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Флорес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику